Schützengraben steht für:
 Schützengraben, Feldbefestigung in Form eines Grabens zum Schutz von Soldaten gegen Beschuss
 Schützengraben (Otto Dix), Gemälde von Otto Dix
 schtzngrmm, Gedicht von Ernst Jandl

Orte:
 Schützengraben (Gemeinde Minihof-Liebau), Ortsteil der Gemeinde Minihof-Liebau, Bezirk Jennersdorf, Burgenland

Gewässer:
 Schützengraben (Amorsbach), linker Oberlauf des Amorsbachs bis Külsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Schützengraben (Eselweiher),  südöstlicher Zufluss des Eselweihers bei Teublitz, Landkreis Schwandorf, Bayern, der letztlich in die Naab entwässert
 Schützengraben (Weidlingbach), rechter Zufluss des Weidlingbachs bei Weidlingbach, Stadt Klosterneuburg, Bezirk Tulln, Niederösterreich, der in die Donau mündet
Schützengraben (Wilder Graben), Unterlauf des Wilden Grabens in Weimar, Thüringen

Siehe auch:
 Schützenbach
 Approche ein Synonym für Schützengraben im Militärwesen